Le terme xénope est un nom vernaculaire donné à certaines espèces d'amphibiens appartenant à la famille des Pipidae mais dispersés à présent dans plusieurs genres.

Quelques espèces appelées « Xénope » 
 Xénope - Xenopus sp.
 Xénope boréal - Xenopus borealis
 Xénope du Cap - Xenopus laevis
 Xénope commun - voir Xénope du Cap
 Xénope de savane - Xenopus longipes 
 Xénope tropical - Silurana tropicalis (synonyme: Xenopus tropicalis)

Notes et références 
 

Anoure (nom vernaculaire)
Nom d'amphibien ambigu
Pipidae